Museum für europäische Kunst steht für:

 Museum Europäischer Kunst, früheres Museum Arno Breker in Nörvenich
 Museu Europeu d’Art Modern (Museum für europäische Kunst der Moderne), Barcelona 

Siehe auch:
 Museum Europäischer Kulturen in Berlin
 Museum für Europäische Gartenkunst in Düsseldorf, siehe Schloss Benrath #Museum für Europäische Gartenkunst